Нурланбек Тургунбекович Шакиев (; род. 13 мая 1977; село Кара-Джыгач, Аксыйский район, Джалал-Абадская область, Киргизская ССР, СССР) — кыргызский политический и государственный деятель. Председатель Жогорку Кенеша с 5 октября 2022 года. Награждён советником государственной службы 2 класса, Почетной грамотой Исполнительного комитета СНГ, юбилейной медалью ШОС и рядом других ведомственных медалей. Нурланбек Шакиев является депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от фракции «Ата-Журт Кыргызстан».

Биография 
Нурланбек Тургунбекович Шакиев родился 13 мая 1977 года в селе Кара-Джыгач Аксыйского района Джалал-Абадской области. Высшее образование. Окончил факультет экономики и агробизнеса Кыргызской аграрной академии имени К. И. Скрябина.

Шакиев Нурланбек Тургунбекович начал трудовую деятельность в 1996 году заместителем главного редактора и главным редактором газеты «Обон». В 1997−1999 годах был главным редактором газеты «Учкун». В 1999−2004 годах был первым заместителем главного редактора газеты «Эркин-Тоо». В 2004 году пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики. В 2005—2006 годах был главным редактором газеты «Эркин-Тоо».

В 2006−2009 годах был пресс-секретарём Президента Кыргызской Республики при Курманбеке Бакиеве. В 2009−2010 годах был генеральным директором общественной телерадиокомпании «ЭлТР». В 2010−2011 годах Министр культуры и информации Киргизской Республики. В 2012−2014 годах был советником лидера фракции «Ата-Журт» Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В 2017−2021 годах был учредителем и генеральным директором ООО «2 Канал» (NewTV).

В 2021 году избран депутатом VII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от Аксыйского избирательного округа № 17. 29 марта 2022 года избран руководителем депутатской фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 5 октября 2022 года избран Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Примечания

Ссылки 
Нурланбек Шакиев избран на должность спикера Жогорку Кенеша

Министры Киргизии
Председатели Жогорку Кенеша